

História

Realeza 
 Matilde da Bélgica — rainha consorte da Bélgica
 Matilde I, Condessa de Bolonha — rainha-consorte de Inglaterra
 Matilde II, Condessa de Bolonha — rainha-consorte de Portugal
 Edite da Escócia — rainha-consorte de Inglaterra
 Matilde de Flandres — rainha-consorte de Inglaterra
 Matilde de Inglaterra — imperatriz-consorte do Sacro Império Romano-Germânico

Princesas 
 Matilde da Baviera — princesa da Baviera
 Matilde Carolina da Baviera — princesa da Baviera 
 Teresa de Portugal, Condessa da Flandres — infanta de Portugal e condessa da Flandres
 Matilde Ludovica em Baviera — duquesa da Baviera
 Matilde de Inglaterra, Duquesa da Saxônia — duquesa da Saxônia e Baviera

Nobres 
 Matilde de Artois — condessa de Artois
 Matilde de Angoulême — nobre francesa
 Matilde da Baviera — nobre alemã

Santas 
 Matilde de Hackeborn — santa católica
 Matilde de Ringelheim — santa católica

Geografia 
 Matilde (Alfredo Chaves) — distrito do Espírito Santo, Brasil
 Vila Matilde — distrito da cidade de São Paulo, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história